NVM – acronimo di non volatile memory
 Nvm – Night Vision Monocole
 nvm – codice ISO 639-3 della lingua amiae